Zdjęcie z profilu – powieść sensacyjna Jerzego Edigeya; jej akcja toczy się w komunistycznej Polsce.

Zarys powieści 
Książka opowiada o Stanisławie Wróblewskim, inżynierze pracującym w Biurze Projektów w Warszawie. Człowiek ten wykazał się odwagą podczas walki z hitlerowcami w szeregach AK i otrzymał order Virtuti Militari, posiada bohaterską, nieskazitelną przeszłość. Pewnego dnia znajduje jednak na swoim biurku w pracy książkę „Przeżyłem piekło i Oświęcim”, a w niej zdjęcie hitlerowca wyglądającego dokładnie tak jako on. Jego koledzy z pracy stają się nagle wobec niego oziębli i Wróblewski postanawia działać. Idąc za radą mecenasa Mieczysława Ruszyńskiego, zgłasza się na milicję. Rozpoczyna się śledztwo, prowadzone przez prokuratora Władysława Szczypiorskiego i podpułkownika Janusza Kaczanowskiego, mające ustalić, czy Stanisław Wróblewski nie jest czasem hitlerowcem, Richardem Baumvogellem, komendantem Gestapo w mieście Bradomsk.

Postacie 
 Stanisław Wróblewski – inżynier pracujący w Biurze Projektów w Warszawie, odznaczony orderem Virtuti Militari, oskarżony o kierowanie podczas wojny oddziałem gestapo w Bradomsku pod imieniem Richard Baumvogell.
 Richard Baumvogell – komendant gestapo w Bradomsku. Hitlerowiec. Zabił wiele osób, Polaków i Żydów. Nazywany „katem Bradomska”.
 Mieczysław Ruszyński – adwokat, przyznany z urzędu obrońca Stanisława Wróblewskiego, zażarty wróg podpułkownika Kaczanowskiego. Znany i ceniony adwokat.
 Janusz Kaczanowski – podpułkownik Milicji Obywatelskiej. Prowadzi śledztwo w sprawie Stanisława Wróblewskiego vel Richarda Baumvogella. Wieloletni przeciwnik Mieczysława Ruszyńskiego.
 Władysław Szczypiorski – wiceprokurator wojewódzki dla Warszawy, walczący w sądzie z Mieczysławem Ruszyńskim podczas rozprawy Stanisława Wróblewskiego. Pomagał w śledztwie podpułkownikowi Kaczanowskiemu.
 Adam Niemiroch – pułkownik MO. Zwierzchnik Kaczanowskiego.
 Józef Barański – autor książki „Przeżyłem piekło i Oświęcim”.

Polskie powieści kryminalne i sensacyjne
Powieści z 1984